Стэн — многозначный термин.
 Стэн, Анна Петровна (Штейн; 1908—1993) — американская кино- и театральная актриса российского происхождения.
 Стэн, Себастиан (род. 1982) — американский актёр румынского происхождения.
 Стэн, Ян Эрнестович (1899—1937) — советский философ, теоретик марксизма.
 Стэн Марш — персонаж мультсериала «Южный Парк».
 СТЭН — английский пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны.
  — герой серии фантастических книг Алана Коула и Криса Банча.

См. также